Patricia Blomfield Holt (1910-2003), compositrice et pianiste canadienne ;
 Reginald Blomfield (1856-1942), architecte britannique.
Patronyme anglais